Žofie Braniborská (6. června 1568, Rheinsberg – 7. prosince 1622, Colditz) byla členka dynastie Hohenzollernů, princezna braniborská a sňatkem s Kristiánem I. Saským saská kurfiřtka. Od roku 1591 byla regentkou za nedospělého syna Kristiána II., tedy i vladařka Saska.

Život 
Žofie se narodila 6. června 1568 na zámku Zechlin ve městě Rheinsberg v Braniborsku. Jejím otcem byl braniborský kurfiřt Jan Jiří Braniborský (1525-1598) a její matkou byla jeho druhá manželka, Sabina Braniborsko-Ansbašská (1548-1575), dcera markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského.

Dne 25. dubna 1582 si Žofie v Drážďanech vzala saského kurfiřta Kristiána I. Saského (1560-1591), syna Augusta Saského. V den svatby bylo Žofii teprve 14 let a již rok po svatbě se jí narodilo první dítě; syn Kristián.

Po smrti manžela Kristiána, který zemřel ve věku 31 let, se Žofie společně s hrabětem Fridrichem Vilémem I. Sasko-Výmarským stala regentkou za svého nejstaršího syna, který se měl stát nástupcem po svém otci.

Žofie byla ortodoxní luteránka a bojovala proti kryptokalvinismu v Sasku. Po smrti Kristiána I. v roce 1591 byl kancléřem kalvinista Nikolaus Krell, odpůrce luteránské ortodoxie. Toho nechala Žofie uvěznit v pevnost Königstein a následně roku 1601 jej nechala v Drážďanech popravit.

Erdmuthe Braniborská, sestra Žofie, nechala pro svoji mladší sestru sepsat modlitební knížku, která se stala jednou z nejstarších modlitebních knížek pro ženy.

Jako vdova žila Žofie střídavě v Drážďanech a na zámku v Colditz. Nechávala razit vlastní zlaté mince se svojí podobiznou (Žofiiny zlaťáky, též Sophiendukaten) a vlastnila též starý františkánský kostel v Drážďanech. Ten později pojmenovali právě po Žofii; Sophienkirche, tedy Žofiin kostel. Zemřela 7. prosince 1622 ve věku 55 let na zámku v Colditz.

Potomci 
Ze sňatku s Kristiánem vzešlo sedm dětí, přičemž pět z nich, tři synové a dvě dcery, se dožily dospělosti.

 Kristián II. Saský (23. září 1583 – 23. června 1611), saský kurfiřt od roku 1591 až do své smrti, ⚭ 1602 Hedvika Dánská (5. srpna 1581 – 26. listopadu 1641)
 Jan Jiří I. Saský (5. března 1585 – 8. října 1656), saský kurfiřt od roku 1611 až do své smrti,
 ⚭ 1604 Sibyla Alžběta Württenberská (10. dubna 1584 – 20. ledna 1606)
 ⚭ 1607 Magdalena Sibylla Pruská (31. prosince 1586 – 12. února 1659)
 Anna Sabina Saská (25. ledna 1586 – 24. března 1586)
 Žofie Saská (29. dubna 1587 – 9. prosince 1635), ⚭ 1610 vévoda František Pomořanský (24. března 1577 – 27. listopadu 1620)
 Alžběta Saská (21. července 1588 – 4. března 1589)
 August Saský (7. září 1589 – 26. prosince 1615), správce diecéze v Naumburgu, ⚭ 1612 Alžběta Brunšvicko-Wolfenbüttelská (23. června 1593 – 25. března 1650)
 Dorotea Saská (7. ledna 1591 – 17. listopadu 1617), abatyše kláštera v Quedlinburgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Wettinové (albertinská větev)
Braniborské princezny
Saské kurfiřtky
Regentky
Narození v roce 1568
Narození 6. června
Úmrtí v roce 1622
Úmrtí 7. prosince
Pohřbení v katedrále ve Freibergu
Ženy